Saint-Sernin oder Saint Sernin steht für:
 Saturninus von Toulouse (†? 250), Heiliger, erster Bischof von Toulouse
 Basilique Saint-Sernin de Toulouse, Basilika, Grabeskirche jenes Heiligen

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Sernin (Ardèche), Département Ardèche
 Saint-Sernin (Aude), Département Aude
 Saint-Sernin (Lot-et-Garonne), Département Lot-et-Garonne

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Sernin-du-Bois, Département Saône-et-Loire
 Saint-Sernin-du-Plain, Département Saône-et-Loire
 Saint-Sernin-lès-Lavaur, Département Tarn
 Saint-Sernin-sur-Rance, Département Aveyron

Siehe auch:
 Saturninuskirche
 Saint-Cernin
 Saint-Saturnin